Le xian autonome hani et yi de Jiangcheng (江城) est une subdivision administrative de la province du Yunnan en Chine ;
 Le district de Jiangcheng (江城) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme